

Жінки 
 Бохенська Євгенія Іванівна — українська письменниця, прозаїк, публіцист, педагог.

Чоловіки 
 Адольф Марія Бохенський — польський письменник і публіцист, мальтійський кавалер, підпоручник Війська Польського на Заході.
 Іван (Бохенський) — ректор Львівської духовної семінарії УГКЦ (1841—1850), єпископ-помічник Львівської Архієпархії.
 Бохенський Степан Іванович (1876—1948) — український правник, громадський діяч. Доктор права.
 Юзеф Марія Бохенський — польсько-швейцарський логік, історик логіки і філософ; ректор Фрібурзького університету.
 Яцек Бохенський — польський письменник, прозаїк, есеїст, публіцист, перекладач.